Terebratulidae är en familj av armfotingar. Terebratulidae ingår i ordningen Terebratulida, klassen Rhynchonellata, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Terebratulidae 63 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Terebratulidae